Pela (unidade regional) — subdivisão da Grécia
 Pela (Itália) — comuna italiana
 Pela (Jordânia) — cidade da Antiguidade, atualmente um sítio arqueológico da Jordânia
 Pela (Macedônia) — capital do antigo reino grego da Macedônia
 Pela (jogo) — jogo praticado pela antiga nobreza europeia

Desambiguações de topônimos